Солнечный ветер — многозначное понятие.
 Солнечный ветер — поток ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны.
 Солнечный ветер — парк в Барнауле.
 «Солнечный ветер» — советский телевизионный художественный фильм 1982 года.
 «» — рассказ английского писателя-фантаста Артура Чарльза Кларка.
 SolarWinds — американская IT-компания.